El término Unión Latinoamericana, puede referirse a:

 Unión Latinoamericana, concepto que alude a una posible unificación entre todos los países de Latinoamérica, y parte del Caribe; 
  Unión Latinoamericana (ULA), estación ferroviaria que forma parte del Metro de Santiago de Chile; o
 Unión Latinoamericana de Noticias (ULAN), asociación supranacional de agencias públicas y estatales de noticias.